) est un astronome japonais qui travaille à l'observatoire astronomique Dynic. D'après le Centre des planètes mineures, il a découvert  entre 1988 et 2000.

L'astéroïde (3957) Sugie porte son nom.

Astéroïdes découverts

Notes et références

Liens externes 
 .

Astronome japonais du XXe siècle
Découvreur d'astéroïdes
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)